Jahnke ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Jahnke (* 1969), deutscher Phantastik-Autor
 Alexander Jahnke (* 1987), deutscher Popsänger
 Bernd Jahnke (* 1972), deutscher Poolbillardspieler
 Bettina Jahnke (* 1963), deutsche Regisseurin und Intendantin
 Carlos Ímaz Jahnke (1932–2010), mexikanischer Mathematiker 
 Carsten Jahnke (* 1968), deutscher Historiker
 Charlie Jahnke (* 1998), deutscher Eishockeyspieler
 Clara Müller-Jahnke (1860–1905), deutsche Dichterin, Journalistin und Frauenrechtlerin
 Doris Jahnke, deutsche Fußballspielerin
 Eugen Jahnke (1863–1921), deutscher Mathematiker
 Frank Jahnke (* 1957), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin
 Gerburg Jahnke (* 1955), deutsche Kabarettistin und Regisseurin
 Hannelore Lee-Jahnke (* 1945), Schweizer Sprach- und Übersetzungswissenschaftlerin
 Hans Niels Jahnke (* 1948), deutscher Mathematikdidaktiker und Mathematikhistoriker
 Hermann Jahnke (1845–1908), deutscher Lehrer und Autor
 Holger Jahnke (* 1970), deutscher Geograph
 Hugo Jahnke (1886–1939), schwedischer Turner
 Irmgard Jahnke (1948–2004), deutsche Politikerin (Grüne), MdBB
 Isa Jahnke (* 1971), deutsche Soziologin
 Karl Jahnke (1898–1961), deutscher Politiker (KPD, KAPD) und Gewerkschafter
 Karl Heinz Jahnke (1934–2009), deutscher Historiker
 Karsten Jahnke (* 1937), deutscher Konzert- und Tourneeveranstalter
 Klaus Jahnke († 2015), deutscher Mediziner
 Kurt Jahnke (1882–1950), deutscher Nachrichtendienstler 
 Margitta Jahnke, deutsche Fußballspielerin
 Paul Jahnke (1893–1951), deutscher Widerstandskämpfer 
 Richard Jahnke (1868–1933), deutscher Lehrer, Ministerialdirektor und Autor
 Ryan Jahnke (* 1978), amerikanischer Eiskunstläufer
 Stefanie Jahnke (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Till Jahnke (* 1977), deutscher Physiker
 Verena Jahnke (* 1980), deutsche Filmemacherin
 Walter Jahnke (1914–1988), deutscher Lehrer und Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Wega Jahnke (1943–1998), deutsche Schauspielerin
 Willi Jahnke (1906–1992), deutscher Politiker (SED), Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Willy Jahnke (1881–1938), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Jähnke
 Jahncke
 Janke